

Фаще — село в гміні Кулеше-Косьцельне Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Фаще — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Фаще — село в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства